Niemiecka Republika Demokratyczna wystartowała po raz pierwszy na letnich igrzyskach olimpijskich w 1968 na igrzyskach w Meksyku i od tamtej pory startowała na wszystkich igrzyskach do igrzysk w Seulu w 1988, oprócz igrzysk w Los Angeles w 1984, które zbojkotowała wraz z większością państw bloku wschodniego. Na igrzyskach w 1956, 1960 i 1964 sportowcy z NRD startowali we Wspólnej Reprezentacji Niemiec.  

Najwięcej złotych medali (47) oraz najwięcej medali w ogóle (126) reprezentacja wywalczyła na igrzyskach w Moskwie w 1980.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne